Марджанишви́ли (; русифицированная форма — Марджанов) — грузинская фамилия.

Известные носители

Топонимы 
 Марджанишвили (станция метро) — станция метро в Тбилиси.
 Марджанишвили (площадь) — площадь в Тбилиси.
 Марджанишвили (улица) — улица в Тбилиси.

Марджанов

Марджанова 
 Фамарь (Марджанова) (в миру княжна Тамара Александровна Марджанова) — схиигуменья, почитаемая в России старица, преподобноисповедница.